Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System, также известна как NES Classic Edition, или Nintendo Classic Mini: Family Computer — это миниатюрная копия игровой консоли Nintendo Entertainment System, выпущенная компанией Nintendo в 2016 году. Продажи начались 10 ноября 2016 года в Австралии и Японии, 11 ноября 2016 года в Северной Америке и Европе, и 23 ноября 2016 года в России. Консоль основана на эмуляции оригинальной NES, и включает в себя 30 игр. Версия консоли, продаваемая в Америке и Европе (включая Россию) представляет собой копию Nintendo Entertainment System, в то время как японская версия копирует Famicom.

13 апреля 2017 года компания Nintendo of America сообщила о прекращении производства NES Classic Edition. 15 апреля Nintendo подтвердила, что производство консоли прекращено по всему миру. 12 сентября Nintendo в Twitter объявили о начале нового производства NES Mini летом 2018 года. Стоимость игровой приставки составляет 60 долларов США. Таким образом, NES Classic Edition была в производстве в течение 5 месяцев, в течение которых было продано 2.3 миллиона консолей.

13 декабря 2018 года Реджи Фис-Эме сообщил, что производство игровых приставок NES Classic Mini и SNES Classic Mini будет прекращено.

Аппаратное обеспечение 
Система оснащена выходом HDMI, и поставляется в комплекте с контроллером, который может быть подключен к Wii Remote и использоваться для игр Virtual Console на Nintendo Wii и Wii U. Контроллеры японской версии впаяны в саму консоль, как и на оригинальной Famicom, оснащены более коротким кабелем и не могут быть подключены к Wii Remote.

Консоль основана на процессоре Allwinner R16, работает под управлением операционной системы Linux и запускает игры с использованием эмулятора, разработанного Nintendo European Research & Development специально для NES Classic Edition.

Несмотря на различия во внешнем виде и названии, обе версии обладают одинаковыми характеристиками. Все игры основаны на североамериканских версиях, и работают на частоте 60 герц. Интерфейс консоли поддерживает 8 языков, однако язык самих игр никак не настраивается.

Список игр 
Все варианты консоли включают по 30 игр, 22 из которых доступны во всех регионах, а 8 — различны для японской и европейской/американской версий.

Редакция «Shōnen Jump» 
7 июля 2018 года состоялся выход специальной версии Famicom Mini — Shōnen Jump Edition. Выход был приурочен к 50-летию журнала манги Weekly Shōnen Jump. В библиотеку игр входят 20 игр для Famicom, основанных на мангах из журнала, включая Dragon Ball, Saint Seiya и Kinnikuman.

Сообщается, что тираж из 110 тысяч консолей редакции Shōnen Jump был распродан всего за два дня.

В список игр входят:
 Kinnikuman: Muscle Tag Match (1985)
 Dragon Quest (1986)
 Hokuto no Ken (1986)
 Dragon Ball: Shenlong no Nazo (1986)
 Kinnikuman: Kinniku-sei Ōi Sōdatsusen (1987)
 Saint Seiya: Ōgon Densetsu (1987)
 Captain Tsubasa (1988)
 Saint Seiya: Ōgon Densetsu Kanketsu-hen (1988)
 Sekiryūō (1989)
 Famicom Jump: Hero Retsuden (1989)
 Sakigake!! Otokojuku Shippū Ichi Gō Sei (1989)
 Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu (1989)
 Tenchi o Kurau (1989)
 Hokuto no Ken 3: Shin Seiki Sōzō: Seiken Retsuden (1989)
 Dragon Ball 3: Goku Den (1989)
 Captain Tsubasa Vol. II: Super Striker (1990)
 Dragon Ball Z: Kyōshū! Saiyajin (1990)
 Magical Taluluto-kun FANTASTIC WORLD!! (1991)
 Famicom Jump II: Saikyō no Shichinin (1991)
 Rokudenashi Blues (1993)

Пояснения

Примечания 

Nintendo Entertainment System
Игровые приставки
Появились в 2016 году в Японии
Ретрокомпьютинг